Csengery bzw. Csengeri ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Csengery (geb. 1949), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Antal Csengery (1822–1880), ungarischer Journalist und Politiker
 Attila Csengeri (* 1967), ungarischer Opern- und Musicalsänger
 János Csengeri (1856–1945), ungarischer Klassischer Philologe
 Kálmán Csengeri (* 1959), ungarischer Gewichtheber
 Ottilia Csengeri (* 1966), ungarische Sängerin und Schauspielerin